Johann Heinrich Linck l'Ancien (1674-1734), pharmacien, collectionneur et naturaliste allemand
 Johann Heinrich Linck le Jeune (1734-1807), pharmacien, collectionneur et naturaliste allemand, fils du précédent